Шиленьга:
 Шиленьга (деревня) — деревня в Виноградовском районе Архангельской области
 Шиленьга (приток Пукшеньги) — река в Холмогорском районе Архангельской области, левый приток Пукшеньги
 Шиленьга (приток Северной Двины) — река в Виноградовском районе Архангельской области, правый приток Северной Двины